Sieradz war der Sitz zweier Woiwodschaften in Polen:

Im Königreich Polen-Litauen: Woiwodschaft Sieradz (bis 1793)
In der Volksrepublik Polen und der Dritten Republik: Woiwodschaft Sieradz (1975–1998)